Josh Mostel, propr. Joshua Maxwell Mostel (1946) – attore statunitense, figlio dell'attore Zero
 Zero Mostel, propr. Samuel Joel Mostel (1915-1977) – attore statunitense